Chiesa dell'Assunzione della Beata Vergine Maria – chiesa parrocchiale di Carbonara di Po
 Chiesa dell'Assunzione della Beata Vergine Maria – chiesa parrocchiale di Lovadina
 Chiesa dell'Assunzione della Beata Vergine Maria – chiesa parrocchiale di Medole
 Chiesa dell'Assunzione della Beata Vergine Maria – chiesa parrocchiale di Ostiglia
 Chiesa dell'Assunzione della Beata Vergine Maria – chiesa parrocchiale di Pieve Fissiraga
 Chiesa dell'Assunzione della Beata Vergine Maria – chiesa parrocchiale di Somaglia

Pagine correlate 
 Cattedrale dell'Assunzione di Maria Vergine
 Chiesa dell'Assunzione di Maria
 Chiesa dell'Assunzione della Beata Maria Vergine